Die Liste der Medienprodukte von Hubert Burda Media enthält eine Übersicht aller wesentlichen Beteiligungen an deutschsprachigen Magazinen, Websites, Fernseh- und Radiosendern sowie relevante Versandhändler, Dienstleistungs- und Medienunternehmen von Hubert Burda Media ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Der Konzern veröffentlicht nach eigenen Angaben rund 540 Medienprodukte in 23 Ländern. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt auf Medien- und Technologie-Produkten, die sich an den Bedürfnissen von Konsumenten ausrichten. Die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) führt über 200 Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligungen auf. Hubert Burda Media zählt zu den größten Medienunternehmen Deutschlands.

Medien- und Digitalmarken

Ehemalige Marken

Einzelnachweise 

!
Burda